São Bartolomeu, um santo católico;
Massacre da noite de São Bartolomeu, episódio sangrento na repressão dos protestantes na França, começado em 24 de Agosto de 1572.

Localidades

São Bartolomeu – freguesia no concelho de Borba
 São Bartolomeu – freguesia no concelho de Coimbra
 São Bartolomeu – freguesia extinta no concelho de Covilhã
 São Bartolomeu – freguesia no concelho de Vila Viçosa
 São Bartolomeu da Serra – freguesia no concelho de Santiago do Cacém
 São Bartolomeu de Messines – freguesia no concelho de Silves
 São Bartolomeu dos Regatos – freguesia no concelho de Angra do Heroísmo, Açores
 São Bartolomeu do Beato – freguesia no concelho de Lisboa
 São Bartolomeu dos Galegos – freguesia no concelho de Lourinhã
 São Bartolomeu do Outeiro – freguesia no concelho de Portel
 Quinta de São Bartolomeu – freguesia no concelho do Sabugal

São Bartolomeu – distrito de Ouro Preto
 São Bartolomeu – um rio que nasce no Distrito Federal

Outros 
 São Bartolomeu – ilha das Caraíbas que forma uma coletividade de França

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos